O C4B foi um dos modelos da Andrea Moda Formula na temporada de 1992 de F1. Foi guiado por Enrico Bertaggia e Alex Caffi.

Carros de Fórmula 1 da Andrea Moda Formula